Supernova:
 Supernova — то же, что сверхновая звезда.

Музыка

Музыкальные коллективы 
 Supernova — чилийская гёрл-группа 1990-х — 2000-х годов.
 Supernova — южнокорейский бойбенд.

Альбомы 
 Supernova — шестой студийный альбом японской группы Alice Nine.
 Supernova — второй студийный альбом британского дуэта .

Песни 
 «Supernova» — песня группы The Rasmus
 «Supernova» — песня исполнителя Энсела Эльгорта
«Supernova» — песня EDM исполнителя Xtrullor
 «Supernova» — песня группы Within Temptation

Другое 
 Supernova — национальный отборочный конкурс на Евровидение в Латвии

Прочее 
 Supernova — компания, созданная Олегом Мавроматти.

